Тарханы — топоним

 Тарханы — усадьба в селе Лермонтово Белинского района Пензенской области.
 Тарханы — село в Темниковском районе Республики Мордовия.
 Тарханы — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Тарханы — станция в Саратовском районе Саратовской области.
 Тарханы — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Тарханы — деревня в Ярковском районе Тюменской области.
Тарханы — село Батыревского района Чувашской Республики

См. также 
 Большие Тарханы
 Верхние Тарханы
 Красные Тарханы
 Нижние Тарханы